Gail Benedetti e Françoise Dürr hanno battuto in finale Helen Cawley e Kerry Harris 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Gail Benedetti /  Françoise Dürr (Campioni)
 Margaret Court /  Evonne Goolagong (quarti di finale)

 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (terzo turno)
 Nancy Richey /  Kerry Reid (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1971